Список станцій Українських залізниць

5